Maturin Le Petit (1693-1739) est un prêtre jésuite envoyé parmi les Choctaws en 1726 pour observer le Natchez en 1730 dans une région de ce qui devint une partie du Mississippi. Il s'est également rendu à La Nouvelle-Orléans. Il a écrit au sujet des Natchez que « le soleil est le principal objet de vénération de ces gens » et qu'« ils ne peuvent concevoir rien qui puisse être au-dessus de ce corps céleste ». Les Français étaient fascinés par les récits des Natchez car ils étaient eux-mêmes gouvernés par le Roi Soleil, Louis XIV.

Références

Liens externes 
 

Missionnaire catholique français
Naissance en 1693
Décès en 1739